Hésitation, un roman de Stephenie Meyer ;
 Twilight, chapitre III : Hésitation, est un film américain fantastique réalisé par David Slade sorti en 2010 adapté du livre.
 L’Hésitation de 1830.